Fratello di Evi Lanig, a sua volta sciatrice alpina di alto livello, era il cognato di Lorenz Nieberl (1919-1968), campione olimpico nel bob.

Palmarès

Olimpiadi invernali 
  a  nella discesa libera.

Collegamenti esterni 
 

Vincitori di medaglia d'argento olimpica per la Squadra Unificata Tedesca